Damjan Damjanow ist der Name folgender Personen:

* Damjan Damjanow (Schriftsteller) (1935–1999), bulgarischer Schriftsteller
 Damjan Damjanow (Gewichtheber) (1979–2018), bulgarischer Gewichtheber 
 Damjan Damjanow (Fußballspieler) (* 2000), bulgarischer Fußballtorwart